Le sixième sens est une expression faisant référence à des perceptions extrasensorielles, c'est-à-dire n'étant pas issues des cinq sens physiologiques : la vue, l'ouïe, le toucher, le goût et l'odorat.

Ainsi le sixième sens serait une fonction supplémentaire de perception. 

Ce phénomène expectatif serait analogue à des notions comme l'instinct ou l'intuition. 

Pour sa force symbolique, ce terme est beaucoup utilisé dans la littérature ou des œuvres de fiction, notamment la bande dessinée. 

Il peut également faire référence à :

Télévision 

 Le Sixième Sens, série télévisée français de Louis Grospierre diffusée en 1970 ;
 Le Sixième Sens (), série télévisée américaine diffusée en 1972.

Cinéma 

 Le Sixième Sens (), film américain de Michael Mann sorti en 1986 ;
 Sixième Sens (), film américain de M. Night Shyamalan sorti en 1999.

Divers 
, le slogan d'une campagne de communication de l'opérateur de téléphonie mobile Bouygues Telecom en 1995 ;
6e sens est le nom du défi français lors de la Coupe Louis-Vuitton s'étant déroulée en 2000 à Auckland. Les sponsors principaux sont les sociétés Bouygues Telecom et Transiciel.
Le Sixième Sens, une technologie des équipements électroménager Whirlpool qui permet de consommer la quantité d'eau et d'électricité juste nécessaire en fonction de la quantité d'objets à nettoyer ;
« Sixième Sens », traduction française du projet « SixthSense » d'ordinateur ubiquitaire développé au MIT par Pranav Mistry.
« Sixième Sens », une marque de bijoux fantaisie française.
 L'expression "Sixième Sens" est un abus dans le sens où il existe beaucoup plus que cinq sens physiologiques (exemples : proprioception, thermoception...)

Homonymie de titre